Arsenij Jatsenjuk har haft två ministärer:

Regeringen Jatsenjuk I – en ukrainsk  interimsregering 27 februari 2014–26 oktober 2014
Regeringen Jatsenjuk II – en ukrainsk regering 26 oktober 2014–14 april 2016